Elfyn Evans (Dolgellau, 1988. december 28. –) walesi autóversenyző, jelenleg a Toyota gyári csapatának versenyzője a világbajnokságon. 2020-ban és 2021-ben Sébastien Ogier mögött a második helyen végzett a Rali-világbajnokságon.

WRC győzelmei

Eredmények

Rali-világbajnokság 
 
* A jelenleg is zajlik.

Jegyzetek

Források 
 Gwyndaf Evans Motors

Brit raliversenyzők
1988-ban született személyek
Élő személyek